Heinrich Schnürer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schnürer (Fußballspieler, Juni 1940) (auch Heinrich Schnürer II; * 1940), deutscher Fußballspieler 
 Heinrich Schnürer (Fußballspieler, August 1940) (auch Heinrich Schnürer I; * 1940), deutscher Fußballspieler